Ctesifonte se puede referir a:

 Ctesifonte, antigua ciudad de Mesopotamia.
 Ctesifonte, orador de la Antigua Grecia del siglo IV a. C.
 Ctesifonte, historiador de la Antigua Grecia de época indeterminada.